Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die French Open 2019 im Dameneinzel. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation um die 12 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 21. bis zum 24. Mai 2019 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 
 

2019
Dameneinzel Qualifikation